ACTR8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 624 амінокислот, а молекулярна маса — 70 484.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, поділ клітини, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мітоз, рекомбінація ДНК, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Ядерні білки